Тенісний турнір в одиночному розряді серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2012 у Лондоні відбувся з 28 липня до 4 серпня 2012 року у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету у Вімблдоні. Це був перший тенісний турнір на Олімпіаді, що відбувся на трав'яних кортах відтолі як теніс повернули до програми Олімпійських ігор.

Олена Дементьєва була чинною чемпіонкою, здобувши золоту медаль на Олімпіаді 2008 у Пекіні. 2010 року вона завершила спортивну кар'єру, тому не захищала свій титул.

Обидві фіналістки, Серена Вільямс і Марія Шарапова, боролися за кар'єрний Золотий шлем. Вільямс виграла золоту медаль (не програвши жодного сету, не програвши понад три гейми в жодному сеті і не програвши понад п'ять геймів у жодному матчі) і стала другою після Штеффі Граф володаркою кар'єрного Золотого шлема. А ще Вільмс першою серед чоловіків і жінок стала володаркою кар'єрного Золотого шлему і в одиночному і в парному розряді. За весь турнір вона програла тільки один гейм на свої подачі, - Урсулі Радванській у другому колі. Вільямс перемогла Шарапову з рахунком 6–0, 6–1. Бронзову медаль здобула Вікторія Азаренко, перемігши Марію Кириленко з рахунком 6–3, 6–4.

Розклад 

Турнір тривав з 28 до 4 серпня.

Сіяні гравчині

Сітка 

 
 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = місце ITF

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Women's singles Draw

Жінки, одиночний розряд
2012 у жіночому тенісі
Women's events at the 2012 Summer Olympics